Административное деление Южной Кореи
 Административное деление КНДР
 Административное деление Кореи в колониальный период